Vienan Karjala (Беломо́рская Каре́лия) — общественно-политическая газета на собственно карельском наречии карельского языка, издавалась в Петрозаводске. В 2013 году объединилась с газетой Oma Mua.

Общие сведения 
Первый номер газеты вышел 17 ноября 1999 года. Газета публикует материалы по истории и культуре карел, освещает социально-экономическую и культурную жизнь Республики Карелия, вопросы сохранения и развития карельского языка, национальной культуры и традиций. Используется в качестве учебного пособия для изучающих карельский язык в школах и вузах Карелии.

Учредителями газеты являются Законодательное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия, Союз карельского народа и издательство «Периодика».

Выходит 2 раза в месяц объёмом 3 полосы, тиражом около 700 экземпляров.

Победитель Первого Всероссийского фестиваля финно-угорских печатных СМИ в номинации «Хранители народных традиций» (Йошкар-Ола, 2003).

Главные редакторы
 Ремшуева Раиса Петровна
 Леттиева Галина Егоровна
 Мелентьева Ольга Алексеевна

Ссылки 
 Vienan Karjala — ваша газета
 ГТРК «Карелия». «Vienan Karjala»: собственно, по-карельски
 Студенческая конференция «Роль газеты „Виенан Карьяла“» 

Газеты на карельском языке
Газеты Карелии